Pepe (1935) José Macia, kétszeres világbajnok brazil labdarúgó
 Pepe (1983) Képler Laveran Lima Ferreira, portugál válogatott brazil labdarúgó
 Pepê (1997) Eduardo Gabriel Aquino Cossa, brazil labdarúgó
 Pepê (1998) João Pedro Vilardi Pinto, brazil labdarúgó
Művészet
 Pepe, 1960-as film George Sidney rendezésében
 Pepe, Shirley Jones dala az 1960-as filmben
 Pepe, 2022-es televíziós sorozat
hasonló néven
 Simone Pepe (1983) válogatott olasz labdarúgó